XXVI Чемпионат Европы по самбо 2007 года прошёл 26-30 апреля в городе Правец (Болгария).

Медалисты

Мужчины

Командный зачёт 
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Женщины

Командный зачёт 
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Боевое самбо

Командный зачёт 
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;
 .

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по самбо
Апрель 2007 года
2007 год в самбо
Спорт в Болгарии в 2007 году
Чемпионаты Европы в Болгарии
самбо
Правец
Международные соревнования по самбо в Болгарии